Shawnee – tribù di nativi americani
 Stati Uniti d'America
 Shawnee – città della Contea di Johnson, Kansas
 Shawnee – villaggio della Contea di Perry, Ohio
 Shawnee – città della Contea di Pottawatomie, Oklahoma